Grekisk kan avse:

 Greker – en nation och en etnisk grupp
 Antikens Grekland – en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid från 700-talet f.Kr. till 300-talet f.Kr
 Klassiska Grekland – en turbulent period mellan cirka 480 f.Kr. och 323 f.Kr.
 Hellenism – en tidsepok i antikens historia från 323 f.Kr. och slutar cirka 30 f.Kr.
 Grekland under Rom – i det romerska riket 146 f.Kr.–330
 Bysantinska riket – en historiografisk term för det romerska kejsardömet under medeltiden (285) 395–1453
 Senantiken – en historiska period 300–600
 Osmanska Grekland – under Osmanskt styre 1453–1827/(1830)
 Grekland – en republik i Sydeuropa på Balkanhalvön 1821/1830–
 Grekiska – ett indoeuropeiskt språk 
 Klassisk grekiska – en variant av grekiska som var skriftspråk och talades under den attiska perioden (400-talet f.Kr.)
 Bysantinsk grekiska – språket i Bysantinska riket
 Nygrekiska – ett språk utvecklat efter medeltiden

Se även
 Greklands historia
 Tidsaxel över Greklands historia